La saison 2019-2020 de Super League est la cent vingt-troisième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.

Les clubs se rencontrent à quatre reprises durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de Challenge League, la deuxième division suisse, alors que l'avant-dernier de Super League et le deuxième de Challenge League s'affrontent en matchs aller-retour lors d'un barrage.

Le championnat est suspendu le 28 février en raison de la pandémie de Covid-19. Il reprend finalement le 19 juin, à partir de la .

Le BSC Young Boys conserve son titre à l'issue de la  journée.

Les 10 clubs participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Villes et stades

Classement

Domicile et extérieur

Résultats

Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le neuvième de Super League, au deuxième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de  Super League tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League. Le FC Vaduz est promu en Super League tandis que le FC Thoune est relégué.

Statistiques

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.

Pandémie de Covid-19 et conséquences 
Le 28 février 2020, à la suite de l'annonce du Conseil fédéral d'interdire les manifestations de plus de , dû à la pandémie de Covid-19, la Swiss Football League décide de suspendre tous les matchs de Super League jusqu'au lundi 23 mars. Le 16 mars, la Ligue suspend le championnat pour une durée indéterminée. Finalement, le 29 mai, une décision est prise pour que la Super League reprenne le 19 juin et se termine le 2 août. Malgré la baisse des cas le Conseil fédéral interdit les manifestations de plus de  jusqu'au 31 août.

La finale de la Coupe de Suisse se jouant après la date limite de soumission des places européennes des associations nationales auprès de l'UEFA, fixée au 3 août, la place européenne normalement attribuée au vainqueur de la Coupe est réattribuée au  du championnat.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Coupe de Suisse de football 2019-2020

Liens externes 
 Site officiel de l'ASF
 Site officiel de la SFL
 Site de tous les stades de Suisse

2019-2020
Football M1
Suisse M1
Championnat M1